Pawlas ist der Familienname folgender Personen:

 Elżbieta Pawlas (* 1934), polnische Fechterin
 Karl Rudolf Pawlas (bekannt als Karl R. Pawlas; 1926–2014), deutscher Buchautor 
 Joseph Pawlas (1922– nach 1935), deutscher Politiker (DP) und Abgeordneter im Schlesischen Parlament
 Zygmunt Pawlas (1930–2001), polnischer Fechter

Siehe auch:
 Paulas